Cidônia  — cidade-estado da ilha de Creta
 Marmeleiro — única espécie do género Cydonia, a Cydonia oblonga
 Cydonia vulgaris — nome científico da variedade de marmeleiro popularmente conhecida como gamboeiro
 Cydonia Mensae — região do planeta Marte
 1106 Cydonia — asteroide da cintura principal

Cidônia era também o epíteto da deusa grega Atena, pelo qual ela era conhecida no templo de Phrixa em Elis, que segundo boatos foi construído por Climenus de Cidônia. Refª: Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology